Die Oblast Sachalin im Föderationskreis Ferner Osten der Russischen Föderation gliedert sich in 17 Rajons und einen Stadtkreis (Stand 2012).

Im Unterschied zu den meisten anderen Subjekten der Russischen Föderation gibt es in der Oblast Sachalin nur wenige Land- (selskoje posselenije) und Stadtgemeinden (gorodskoje posselenije): lediglich zwei Stadt- und eine Landgemeinde im Uglegorski rajon sowie eine Stadtgemeinde im Poronaiski rajon. Ansonsten sind alle anderen Ortschaften den jeweiligen Rajons respektive dem Stadtkreis direkt untergeordnet.

Geschichte 
Im Rahmen der Verwaltungsreform in der Russischen Föderation wurden mit Gesetz der Oblast Sachalin vom 21. Juli 2004 die meisten der vormaligen Rajons in Stadtkreise umgewandelt; lediglich die Rajons Newelski und Uglegorski blieben als solche bestehen. Außerdem wurde das Territorium um die Siedlung städtischen Typs Wachruschew in einen eigenständigen Stadtkreis ausgegliedert. Um die Einführung von Stadtkreisen anstelle der Rajons kam es zu einem längeren Rechtsstreit zwischen der Oblastregierung und der Generalstaatsanwaltschaft der Oblast; schließlich wurde sie aber am 5. April 2006 in dieser Form vom Obersten Gericht der Russischen Föderation in dieser Form bestätigt.

2009 wurde nach einer lokalen Volksabstimmung auch der Newelski rajon in einen Stadtkreis umgewandelt und seine Gemeinden aufgelöst.

Ende 2011 wurden die Stadtkreise mit Ausnahme des Stadtkreises um das Oblastzentrum Juschno-Sachalinsk wieder in Rajons umbenannt. Dabei blieben aber die zuvor geschaffenen munizipalen Strukturen – mit den Rajons, vormals Stadtkreisen, direkt unterstellten Ortschaften anstelle einer zwischengeordneten Ebene von Land- und Stadtgemeinden – beibehalten. Lediglich der Stadtkreis Wachruschew wurde wieder in den Poronaiski rajon eingegliedert und in eine Stadtgemeinde (gorodskoje posselenije) umgewandelt; die Gemeinden des Uglegorski rajon blieben bestehen.

Stadtkreise

Rajons

Anmerkungen und Einzelnachweise 

Sachalin